Сезон 1963–1964 в Ла-Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило з 15 вересня 1963 по 26 квітня 1964 року. Став 33-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 4 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який захистив чемпіонський титул попереднього сезону та здобув свій ювілейний, десятий, трофей національної першості. На початку сезону лідерство у чемпіонських перегонах захопила «Барселона», однак у другому колі змагання «королівський клуб» обійшов каталонців і фінішував на першому місці з чотириочковим відривом від головного конкурента за «золото».

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1963—64 став угорський нападник чемпіона країни, мадридського «Реала», Ференц Пушкаш, який записав до свого активу 21 гол. 

Найкращі бомбардири сезону:

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1963–64 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1963–64 на bdfutbol.com  
 Статистика на Wildstat.com   

1963-64
1963 у футболі
1964 у футболі